Sex kan syfta på:
 Sex – ett årtal, se 6
 Sex – ett naturligt tal, se 6 (tal)
 Sex – en siffra, se 6 (siffra)
 Sexuell livscykel
 Sexuell förökning
 Sex (bok) –  en bok av Anders Jacobsson och Sören Olsson i Emanuel-serien
 Sex (bok av Madonna) – en fotobok av Madonna
 Sex (aktivitet) – samlingsbegrepp för de sexuella praktikerna
 Sexsymbol – en person som anses vara sexuellt attraktiv av allmänheten

Se även
 Sexualitet – de beteenden hos sexuella organismer som förknippas med könslig fortplantning, könscykel och könsroller
 Sexologi – läran om människans sexualitet
 Sexuell relation – social kontakt med inslag av sexualitet
 Sexuell funktion – ett kliniskt samlingsbegrepp för fysiologiska och psykologiska aspekter av människans sexualitet